Kawana ist:
ein hawaiianischer Vorname

Kawana steht für:
 Alternativschreibweise des hebräischen Wortes Kawwana

Kawana bezeichnet folgende geografischen Objekte:
 Kawana (Japan), ein Ort in Japan
 Kawana (Sambia), ein Ort in Sambia
 Kawana Island, ein Vorort von Caloundra, Australien
 Kawana Waters, ein Vorort von Caloundra, Australien
 Kawana (Rockhampton), ein Vorort von Rockhampton, Australien

Kawana ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kawana (* 1956), namibischer Politiker
 Nicola Kawana (* 1970), neuseeländischer Schauspieler
 Machiko Kawana (* 1983), japanische Synchronsprecherin
 Masuto Kawana, japanischer Ringer